Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1915/16 werd beslist via de kampioenscompetitie met Willem II als winnaar, tevens was Willem II de allereerste niet-randstedelijke voetbalclub die kampioen van Nederland werd.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in nog drie regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Oostelijke was Go Ahead, Willem II van Zuid, en van de Westelijke Sparta.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Zuid
De Zuidelijke afdeling neemt na één seizoen afwezigheid vanwege de Eerste Wereldoorlog weer deel.

Eerste Klasse West

 1915/16
Competitievoetbal 1915/16
Landskampioenschap